Камель Хассан Макхур (1 января 1935 года — 2002 год) — ливийский адвокат, писатель и дипломат.

Биография 
Родился в районе Дахра города Триполи в 1935 году, Мансур провел своё детство сначала в Дахре, затем в Каире, где окончил школу.

Окончил юридический факультет Каирского университета в 1957 году, после чего вернулся в Ливию для работы по специальности в государственном аппарате. Два года спустя назначен помощником юрисконсульта Триполитании. В 1969 году назначен судьей Апелляционного суда, и судьёй Верховного суда — в 1970 году. Был юридическим консультантом в переговорах по закрытию иностранных военных баз в Ливии, а также между ливийским правительством и нефтяными компаниями по ведению бизнеса.

В 1972 году назначен постоянный представителем Ливии при ООН. Затем — посол в Канаде, с 1975 года — во Франции, затем — первым послом Ливии в Китае.

В марте 1982 года вошёл в состав Высшего Народного комитета (правительства) в качестве секретаря (министра) по делам нефти, представлял Ливию на рассмотрении дела в Международном суда в Гааге о споре между Ливией и Тунисом о континентальном шельфе. В 1984 году был генеральным секретарём ОПЕК.

1 марта 1986 года назначен секретарём по внешним связям (министром иностранных дел) Ливийской Джамахирии и находился на этом посту год. В 1991 году снова представлял государственную делегацию Ливии на процессе разрешения чадско-ливийского спора из-за полосы Аузу. В декабре 1986 года посетил СССР с официальным визитом.

В 1989 году открыл собственную юридическую фирму «MAGHUR & PARTNERS» в Триполи.

В 1997 году представлял Ливию на конференции ООН по учреждению Международного уголовного трибунала. В 1998 году возглавлял делегацию в ООН, где обсуждался вопрос по «делу Локерби» и отмены санкций ООН в отношении Ливии. Стал ведущим юристом в отстаивании ливийской версии в «деле Локерби» при слушаниях в ООН.

Был одним из первых ливийских литераторов, писал с 1950 года.
Автор восьми изданных книг, две последние выпущены в июле 2000 года.

Был женат на Сухир Эль-Гарьяни, ведущем ливийским педагоге и общественным деятеле, у них родилось семеро детей — четыре мальчика и три девочки.

Получил ряд правительственных наград и был членом Королевской академии Марокко.
Умер в Ливии в 2002 году.

Ссылки 
 Kamel Maghur official Website

Примечания 

Политики Ливии
Министры иностранных дел Ливии
Писатели по алфавиту
Писатели Ливии
Послы Ливии в Канаде
Послы Ливии во Франции
Послы Ливии в Китае
Постоянные представители Ливии при ООН
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Ливии
Выпускники Каирского университета